Willem Nicolaas Josua van Ditmar, zakenpartner van Hendrik Nijgh in de uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
 Karl von Ditmar (1822-1892), een Baltisch-Duitse ontdekkingsreiziger en natuuronderzoeker
 Bob Ernst van Ditmar (1921-1990), Engelandvaarder, zoon van Willem Nicolaas

Zie ook 
Het leugensprookje uit Ditmar